FDV bzw. FdV ist eine Abkürzung für:
 Fahrdienstvorschrift bei der Eisenbahn
 Federazione dei Verdi, italienische grüne Partei
 Festival du Voyageur in Winnipeg, Kanada
 Fiji disease virus, Virus aus der Familie der Reoviridae
Freie Deutsche Volkspartei, siehe Freie Volkspartei#Freie Deutsche Volkspartei (Berlin)
 Forum dei Veneti, venetische Partei

Abkürzung